Ма́ркуш Па́улу Мески́та Ло́пеш (; 28 декабря 1995, Белен, Бразилия), более известный как Ро́ни Ло́пеш () — португало-бразильский футболист, атакующий полузащитник клуба «Севилья», выступающий на правах аренды за «Труа» и сборной Португалии.

Клубная карьера

«Бенфика» 
Семья Маркуша Лопеша переехала из Бразилии в Португалию, когда Рони было четыре года. В Южной Америке мальчик не занимался футболом. «Несмотря на то, что мне нравится Бразилия, у меня не было сомнений при выборе Португалии», — рассказывал Лопеш, когда ему было 16. Футболист приступил к обучению в спортивной ассоциации «Поярис» в возрасте восьми лет. Через три года он перешёл в Академию «Бенфики», где стал игроком юношеского клуба.

После пяти лет, проведённых в лиссабонской команде, Лопеш в январе 2012 года официально перешёл в английский «Манчестер Сити» за €1 млн. «„Манчестер Сити“ смотрел мои игры и сделал предложение о переходе. Это было трудное решение, ведь в Португалии у меня была своя жизнь, друзья, семья», — сказал Лопеш. Фактически переезд игрока в Англию состоялся летом 2011 года, однако из-за сложностей в оформлении документов разрешение играть за «горожан» было получено только в январе следующего года.

«Манчестер Сити» 
Маркуш Лопеш по приезде в Англию тренировался и играл за юношескую команду «Манчестер Сити». Стремительный прогресс и быстрая адаптация к новым условиям позволила футболисту уже через полгода присоединиться к молодёжному составу. 5 января 2013 года Лопеш дебютировал за основную команду, выйдя на замену в третьем раунде Кубка Англии против «Уотфорда». За 3 минуты, проведённые на поле, португалец успел отметиться голом, став самым молодым бомбардиром в истории клуба. «Я очень взволнован, у меня просто нет слов. Я только вчера узнал, что попаду в заявку на матч, но и представить не мог, что удастся выйти на поле. Меня выпустили на 88-й минуте, а на 90-й я уже забил. Повторюсь, у меня просто нет слов», — поделился впечатлениями на официальном сайте «Сити» Лопеш.

26 января Лопеш был включён в заявку команды в матче против «Сток Сити» в 4-м раунде Кубка Англии, 16 марта — в Премьер-лиге против «Эвертона», но на поле не появился.

24 сентября 2013 года Лопеш вышел в основном составе «горожан» в игре 3-го раунда Кубка лиги против «Уигана» на позиции левого вингера. Он провёл на поле 70 минут, а матч закончился уверенной победой горожан со счётом 5:0.

«Лилль» 
9 августа 2014 года Маркуш Лопеш вышел на замену на 67-й минуте матча чемпионата Франции по футболу против «Меца», сыграв на позиции центрального полузащитника. Первый гол за «Лилль» забил 14 сентября 2014 года в матче 5-го тура Лиги 1 против «Нанта», отличившись на 44-й минуте с передачи Дивока Ориджи.

7 января 2016 года отправился в аренду в «Лилль». 30 июня 2016 года вернулся из аренды в «Монако».

«Севилья» 
В августе 2019 года Лопеш подписал с «Севильей» 5-летний контракт. Сумма трансфера оценивалась в € 20 млн. Однако игрок провёл всего 5 игр за команду и летом 2020 года «Ницца» арендовала Лопеша у «Севильи» с правом выкупа за € 20 млн.

Карьера в сборной 
13 января 2011 года Маркуш Лопеш дебютировал за сборную Португалии до 17 лет в матче со сверстниками из Австрии и на 51-й минуте отметился забитым мячом. Всего игрок провёл 7 матчей за данную возрастную категорию и 1 матч за сборную до 18 лет против Польши, в котором также забил гол на 41-й минуте.

11 сентября 2012 года Лопеш сыграл первый матч за юношескую сборную Португалии, выйдя на 6 минут против Италии. Португалия смогла квалифицироваться на юношеский Чемпионат Европы-2013 в Литве. Он участвовал во всех четырёх матчах на турнире. В решающей игре группового турнира против Литвы Лопеш открыл счёт в матче на 8-й минуте. Португальцы одержали победу 4:2, однако на стадии полуфинала в серии пенальти уступили сверстникам из Сербии, которые в итоге стали чемпионами Европы.

14 ноября 2017 года в товарищеском матче против сборной США Лопеш дебютировал за сборную Португалии.

Статистика

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 2 / забито голов: 0; победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0.

Достижения 
 «Манчестер Сити»
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2014

 «Монако»
 Финалист Кубка французской лиги: 2017/18

 Португалия (до 19 лет)
 Серебряный призёр чемпионата Европы (юноши до 19 лет): 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Манчестер Сити»

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Труа»